La définition d'aéroport le plus fréquenté au monde est spécifiée par le conseil international des aéroports (CIA) à Genève (Suisse). L'ACI définit et mesure les trois types de trafic de l'aéroport suivants :
 Le trafic de passagers : nombre total de passagers embarqués et débarqués, les passagers en transit comptés une fois
 Le trafic de fret : chargement et de déchargement de fret et de courrier en tonnes métriques
 Le mouvement : atterrissages et décollages d'avions

Aéroports les plus fréquentés 
 Selon le nombre total de passagers : Aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta, Atlanta, Géorgie, États-Unis (depuis 1998)
 Selon le nombre de passagers internationaux : Aéroport international de Dubaï, Dubaï, Émirats arabes unis (depuis 2014)
 Selon les mouvements d'aéronefs : Aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta (1999-2000, depuis 2005).
 Selon le trafic de fret : Aéroport international de Hong Kong, Hong Kong (depuis 2010)

Revendications historiques

Aéroport international Midway de Chicago 

Localisation : Chicago, Illinois, États-Unis.

Dans les années 1940, Chicago Midway était le plus grand aéroport aux États-Unis par l'exploitation des aéronefs au total . LaGuardia de New York avait la plupart des opérations et les passagers de compagnies aériennes jusqu'à ce que le début des années 1950, quand Chicago est devenu le plus grand aéroport des États-Unis par un critère. Avant la Seconde Guerre mondiale, Chicago Midway est à l'origine ou de la destination de l'un à quatre vols des compagnies aériennes des États-Unis, même si un guide officiel de l'aviation 1939 montre plus de vols aériens réguliers à Newark qu'à Chicago.

Aéroport international de Memphis 

Localisation : Memphis, Tennessee, États-Unis.

Comme siège de Fedex Express, Memphis avait plus importantes opérations de fret dans le monde entier de 1993 à 2009, Il reste le plus grand aéroport de fret aux États-Unis et l'hémisphère occidental.

Demandes non standard

Localisation : Oshkosh, Wisconsin, États-Unis.

Aéroport le plus fréquenté du monde par les mouvements d'aéronefs au cours de la EAA AirVenture Oshkosh, événement de sept jours.  mouvements de circulation sont traités en une semaine lors de l'événement annuel. Les contrôleurs de la circulation aérienne sont sélectionnés par un processus concurrentiel pour gérer ce trafic. Pendant l'événement, une banderole  est suspendu à la tour de contrôle.

Aéroport de Gatwick 

Localisation :  au nord du centre de Crawley, West Sussex, Royaume-Uni (environ  au sud de centre de Londres).

Gatwick est le plus fréquenté du monde avec une seule piste. Il possède deux pistes sur le site mais la proximité des deux et la longueur et l'absence de lignes directrices pour la deuxième signifie qu'une seule est utilisée. Il est le deuxième plus grand aéroport international de Londres et deuxième plus grand par le nombre de passagers au Royaume-Uni après Heathrow.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Aéroports les plus fréquentés au monde (par continent : Afrique, Asie, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Océanie)
 par nombre de passagers
 par nombre de passagers international
 par des mouvements d'aéronefs
 par le trafic de fret
 Liste des aéroports les plus fréquentés en France
 Liste des aéroports les plus vastes du monde

Liens externes 
 Airports Council International website. A representative industry body for the airport industry that provides air travel statistics.
  An infographic showing the top ten busiest airports in the World by passenger traffic in 2008 and 2009.

Aéroport